Friquet peut faire référence à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :

 Jacques Antoine Friquet de Vauroze (1638-1716), peintre français, troisième prix de Rome en peinture et deuxième prix de Rome en peinture
  (1940-), canoéiste français
 Louise Friquet, peintre française du 
 Paul-Henri Friquet (1933-), sculpteur français

Films 
 Le Friquet, court métrage muet français réalisé par Maurice Tourneur, sorti en 1914	
 , film muet italien réalisé par Gero Zambuto, sorti en 1919

Animal 
 Moineau friquet, espèce de moineau

Lac 
 , lac au Canada